Een frontispice of frontispies is:
 frontispice (boek), een grote illustratie op de bladzijde tegenover de titelpagina van een boek
 frontispice (architectuur), decoratie rond de belangrijkste ingang van een gebouw